

Notes et références 

Châteaubriant - Rennes